Sint-Isidoruskerk (Haler)
Sint-Isidoruskerk (Heibloem)
Sint-Isidoruskerk (St. Isidorushoeve)
Sint-Isidoruskerk (Utrecht)

Isidorus